Carlos Gaviria puede referirse a:

Carlos Gaviria Díaz (1937-2015), abogado, profesor universitario, magistrado y político colombiano.
Carlos Gaviria (director) (1956-), director colombiano de cine y televisión.